Bonnec est un nom de famille notamment porté par :

 Frères Bonnec (1952 et 1962), duo d'artistes-peintres contemporains français ;
 Sidonie Bonnec (1977-), animatrice française de radio et de télévision ;
 Valéry Le Bonnec (1975-), écrivain français ;
 Yannick Bonnec (1953-), footballeur français, père de Sidonie.

Références 

Patronyme breton